Aleksandr Tretyakov, skeletonneur russe ;
Aleksandr Tretyakov, lutteur russe, médaillé olympique.